Ex chiesa di San Silvestro a Bertinoro
Ex chiesa di San Silvestro a Premariacco